Fleja puede referirse a:

 El nombre común de la planta Fraxinus angustifolia.
 El nombre común de la planta Fraxinus excelsior.
 Fleja de Aragón, el nombre común de la planta Adonis aestivalis.

Enlaces externos